Sierra Nevada se poate referi la:

 numele a trei lanțuri muntoase:
 Sierra Nevada, în comunitate autonomă Andaluzia, Spania
 Sierra Nevada, în California și Nevada în Statele Unite ale Americii
 Sierra Nevada, în Mexic
 Sierra Nevada de Merida, în Venezuela
 Sierra Nevada de Santa Marta, în Columbia

 cei doi vulcani numiți Sierra Nevada în Anzii Cordilieri, în Chile :
 Sierra Nevada
 Sierra Nevada de Lagunas Bravas

 două parcuri naționale :
 Parcul Național Sierra Nevada în Spania
 Parcul Național Sierra Nevada în Venezuela

Sierra Nevada se mai poate referi și la berea fabricată de Sierra Nevada Brewing Company, fabrică de bere din California, Statele Unite ale Americii .